L'Open d'Écosse 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du  au  à l'Emirates Arena de Glasgow, en Écosse. Elle est organisée par la WPBSA et fait partie des Home Nations Series. L'événement compte un total de 128 participants. Le vainqueur remporte une prime de .

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tenant du titre est Mark Allen, il s'était imposé contre Shaun Murphy en finale 9 à 7 l'an passé. Allen ne parvient pas à défendre son titre, mais il atteint tout de même les demi-finales.

Faits marquants 
Mark Selby s'impose cette année par 9 manches à 6 en finale, dominant son compatriote Jack Lisowski, toujours à la recherche de son premier titre classé. Selby devient alors le premier joueur à remporter deux tournois des Home Nations Series lors de la même saison.

Lors du match du premier tour opposant Mark Allen à Andy Hicks, une décision arbitrale a provoqué une polémique. En effet, Allen a effleuré la blanche avant de joueur un coup, sans que l'arbitre ni lui-même ne s'en aperçoive. L'arbitre a été alerté a posteriori par l'arbitre marqueur, et c'est après avoir revisionné les images qu'une pénalité a été infligée à Allen. Cet incident a été comparé à l'utilisation de la VAR au football.

Ronnie O'Sullivan a encore fait parler de lui puisqu'il a décidé de ne plus serrer la main ni aux joueurs ni aux arbitres, mais de leur faire un check avec le poing. Lors de leur quart de finale, Selby a répondu de manière humoristique en faisant mine de jouer à "pierre feuille ciseaux".

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

 143, 135, 124, 119, 118, 100  Jack Lisowski
 142, 124, 108, 100  David Gilbert
 139, 100  Joe Perry
 137, 125  Graeme Dott
 136, 101  Yan Bingtao
 135, 132, 120, 117  Mark Selby
 134, 132, 128  Chris Wakelin
 132, 118, 104, 100  Ding Junhui
 132, 102  Kyren Wilson
 129, 124, 123, 105  Liam Highfield
 129, 106  Ryan Day
 128, 109, 108, 103  Xiao Guodong
 128  Robert Milkins
 127  Kurt Maflin
 126, 100  Stephen Maguire
 124, 121, 104, 102  Mark Allen
 124  Adam Stefanow
 123, 113, 111, 111, 110, 109, 106  Ronnie O'Sullivan
 123, 109  John Higgins
 120  Chen Feilong
 119, 104  Marco Fu
 119  Lu Ning
 119  Hossein Vafaei
 118, 101  Gary Wilson
 118  Ali Carter
 115, 112  Yuan Sijun
 115  Sam Baird
 114  Thepchaiya Un-Nooh
 112  Matthew Stevens
 111, 102, 101  Judd Trump
 106  Stuart Carrington
 105, 102  Neil Robertson
 105  Jimmy Robertson
 103  Chen Zifan
 103  Tom Ford
 101  Luca Brecel

Notes et références

Voir aussi 
 Open d'Écosse 2018
 Open d'Écosse

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Open d'Écosse de snooker
Snooker en 2019
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en Écosse en 2019
Sport en décembre 2019